

Francia 
 Merxheim – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Merxheim – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)